Okręty US Navy o nazwie USS  "Natchez", pochodzącej od miasta Natchez :
 
Pierwszy "Natchez" był slupem wojennym zwodowanym w 1827.
Drugi "Natchez" został przemianowany na USS "Oceanographer" (AGS-3) w 1942.
Trzeci "Natchez" (PG-102) był fregatą patrolową typu Asheville, która została zwodowana 1942 i służyła w czasie II wojny światowej. Została sprzedana Dominikanie w 1948 i służyła jako "Juan Pablo Duarte" (F–102) do momentu zatonięcia w 1957.

Natchez